I. Alarik (376-410)
II. Alarik (458-507)